Miejscowości w Australii:
 Woodbridge – miasto na Tasmanii

Miejscowości w Kanadzie:
 Woodbridge – miejscowość w prowincji Ontario

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Woodbridge – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Woodbridge – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Woodbridge – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Woodbridge – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Woodbridge – miasto w hrabstwie Suffolk (Anglia)

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Woodbridge – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Woodbridge – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Woodbridge – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Woodbridge – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Prince William

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Woodbridge (ang. Woodbridge Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Woodbridge (ang. Woodbridge Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Woodbridge (ang. Woodbridge Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex

Osoby o nazwisku Woodbridge:
 Todd Woodbridge (ur. 1971) – australijski tenisista